Педро Морено има више значења:

 Педро Морено (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Педро Морено (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Педро Морено (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику